Sainte Anastasie désigne plusieurs saintes chrétiennes, classées ci-dessous par ordre chronologique de leur décès présumé (natalice) :

 Basilisse et Anastasie († 68), disciples des apôtres Pierre et Paul, martyres sous Néron ; leurs reliques se trouvent à l'église Santa Maria della Pace à Rome ; célébrées le 15 avril.
 Anastasie la Romaine († vers 253), ou Anastasie la Vierge,  martyre ; célébrée le 29 octobre.
 Anastasie d'Illyrie († 304), dite la Veuve ou Pharmacolytria (la Thaumaturge en français (guérisseuse)), martyre avec Chrysogone, Zoïle, Agapé, Chionia, Irène ; ses reliques furent apportées à Constantinople vers 470 ; célébrée le 22 décembre (autrefois le 25 décembre en Occident). 
 Anastasie et Andronique d'Antioche († 540), époux ascètes en Égypte ; célébrés le 9 octobre.
 Anastasie la Patricienne († 576), ou Anastasie de Scété, fondatrice du « Monastère-de-la-Patricienne » et recluse pendant 30 ans dans le désert de Scété ; célébrée le 10 mars.
 Anastasie de Serbie († 1200), princesse et moniale, sainte de l'Église orthodoxe serbe.

Références